Karlovo náměstí se nachází ve více obcích v Česku:
 Karlovo náměstí (Kolín)
 Karlovo náměstí (Náchod)
 Karlovo náměstí (Polná)
 Karlovo náměstí (Praha)
 Karlovo náměstí (stanice metra v Praze) – též zastávka tramvají a autobusů
 Karlovo náměstí (Roudnice nad Labem)
 Karlovo náměstí (Třebíč)

V ostatních zemích:
 Karlovo náměstí (Mnichov) (Karlsplatz)
 Karlovo náměstí (Vídeň) (Karlsplatz)

Náměstí nazvaná po osobách